Ева Мозер (; ) — австрийская шахматистка, гроссмейстер среди женщин (2003), международный мастер среди мужчин (2004).

Биография 
Чемпионка Австрии 2010 и 2011 гг. Серебряный призер женского чемпионата Австрии 2012 г. Победительница мужского чемпионата Австрии 2006 г. Призер мужских чемпионатов Австрии 2002 и 2004 гг. (в 2004 г. разделила 1—3 места и уступила по дополнительным показателям). Многократная победительница юношеских чемпионатов Австрии (в разных возрастных категориях).

В составе сборной Австрии участница мужской (2004 г.; на 1-й доске) и четырех женских шахматных олимпиад (2000, 2008, 2010, 2014 гг., неизменно выступала на 1-й доске), пяти командных чемпионатов Европы (2003, 2007—2013 гг.; в 2003 г. завоевала индивидуальную бронзовую медаль), трех Кубков Митропы (1999, 2002 и 2004 гг.; в 2002 и 2004 гг. выступала за мужскую команду).

Участница юношеских чемпионатов мира и Европы в разных возрастных категориях. Серебряный призер юношеского чемпионата Европы 1998 г. (в категории до 16 лет; разделила 1—2 места с А. Матнадзе и проиграла ей тай-брейк). Участница юниорского чемпионата мира 2002 г.

Победительница международных турниров в Дрездене (2000 г.; 1—2 места с Т. П. Василевич), Аугсбурге (2002 г.; открытый чемпионат Германии для шахматистов не старше 20 лет; 1—2 места с Ш. Бромбергером); Йене (2009—2012 гг.; опен-турниры), Вене (2012 и 2013 гг.).

Участница женского чемпионата мира 2008 г. (проиграла в 1-м круге).

Участница личных чемпионатов Европы 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 и 2011 гг., чемпионатов Евросоюза 2007 и 2008 гг.

Победительница командного чемпионата Австрии сезона 2006 / 07 гг. в составе клуба „Union Styria Graz“, сезонов 2012 / 13 и 2014 / 15 гг. в составе команды „SV Wolfsberg“. Победительница женской Бундеслиги 2002 г. в составе клуба „Dresdner SC“.  Шестикратная победительница женской Бундеслиги в составе клуба „OSG Baden-Baden“ (2008, 2009, 2011, 2012, 2013 и 2015 гг).

Сотрудничала с австрийским шахматным журналом „Schach Aktiv“.

Скончалась от лейкемии.

Публикации 
Опубликовала ряд работ по теории дебютов:

 Die große Eröffnungsschule. dreiteiliger Multimediakurs (в соавт. с Т. Лутером; ChessBase 2005).
 Das Königsgambit. Multimediakurs (ChessBase 2005).
 Sizilianisch mit 2. c3. Multimediakurs (ChessBase 2005).
 Grünfeld-Indisch. Multimediakurs (в соавт. с Т. Лутером; ChessBase 2007).
 Phantasie statt Theorie 1. d4 c5! Multimediakurs (ChessBase 2013).

Основные спортивные результаты

Литература 

 Michael Ehn, Kurt Jungwirth, Markus Ragger: Eva Moser. Phantasie und Präzision auf dem Schachbrett. Joachim Beyer Verlag, Eltmann 2021. ISBN 978-3-95920-130-8. («Ева Мозер. Фантазия и точность на шахматной доске»)

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Австрии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века